Spiration est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner : 
 La spiration (théologie), en théologie chrétienne,  désigne l'une des deux processions du Saint-Esprit, l'autre étant la génération (voir Trinité).
 Spiration est une entreprise américaine qui produit des appareils médicaux pour lutter contre l'emphysème.